Аклин () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Аклин, Гуидо (род. 1969) — швейцарский бобслеист.
 Аклин, Донат (род. 1965) — швейцарский бобслеист.